Epaminondas Xavier Gracindo, más conocida como Gracindo Júnior (Río de Janeiro , 21 de mayo de 1943), es un actor , letrista , director , autor y guionista brasileño. 

El es hijo del actor Paulo Gracindo y padre de los actores Gabriel Gracindo, Pedro Gracindo y Daniela Duarte.

Trayectoria
Inició su carrera en algunas apariciones teatrales y cinematográficas. Trabajo continuamente en los años setentas y en los ochenta se dedicó exclusivamente a la televisión.

Es recordado por trabajar con Maitê Proença y otros actores por la retransmisión de la telenovela Dona Beija.

En 2012, interpretó al Rey Saúl en la miniserie Rei Davi , de Rede Record .

En 2017 participó en la telenovela Ouro Verde.

Enlaces externos

 

Nacidos en 1943
Actores
Guionistas